

Cinema 
Fascination – film del 1913 diretto da Gérard Bourgeois
Fascination – film del 1922 diretto da Robert Z. Leonard
Fascination – film del 1931 diretto da Miles Mander
Arianna (Love in the Afternoon) – film del 1957 diretto da Billy Wilder, ridistribuito nel 1961 con il titolo Fascination
Fascination – film del 1979 diretto da Jean Rollin
Fascination – film del 2004 diretto da Klaus Menzel

Musica 
 Fascination – canzone del 1901 – musica di Dante Pilade Marchetti, parole di Maurice de Féraudy
 Fascination – tema musicale del film Arianna
 Fascination – traccia dell'album Young Americans di David Bowie del 1975
Fascination – singolo dei Berlin del 1980
 Fascination! – EP dei The Human League del 1983
Fascination – singolo degli Alphabeat del 2008, dall'album This Is Alphabeat
Fascination Records – etichetta discografica britannica

Televisione 
Fascination – programma televisivo del 1984 condotto da Maurizio Costanzo
Incantesimo d'amore (Fascination) – episodio della terza stagione di Star Trek: Deep Space Nine

Altro 
Carnival Fascination – nave da crociera della Carnival Cruise Lines
Fascination – rivista francese
Fascination – spettacolo del Cirque du Soleil del 1992
Fascination – videogioco d'avventura (punta & clicca) per piattaforma Amiga del 1991 sviluppato da Tomahawk (Coktel Vision)